Капу-Піскулуй () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Годень.
 Капу-Піскулуй () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мерішань.